«Групу Дешпортиву Интерклуби» () или просто «Интер» — ангольский футбольный клуб из Луанды, основанный в 1953 году. Выступает в Жирабола (Girabola). Домашние матчи проводит на стадионе «Эштадиу 22 де Жулью», вмещающем 12 000 зрителей.

История 
Создан 28 февраля 1976 по инициативе Сантаны Петроффа как спортклуб ангольского полицейского корпуса. «Интер» является единственным столичным клубом, который, не входя в так называемую «большую тройку» («Петру Атлетику», «Атлетику Авиасан» и «Примейру де Агошту») клубов из Луанды, смог стать чемпионом страны. Причем, «интеристы» стали шестым чемпионом Анголы — до этого титул, разыгрывающийся с 1979 года, помимо трех уже упоминавшихся клубов из Луанды выигрывали только клубы «Примейру де Маю» из Бенгелы и «Саграда Эсперанса» из городка Дундо. Начало XXI века для «Интера» ознаменовалось целым рядом достижений — три «бронзы» Жирабола сезонов 1999, 2004 и 2006, победа в 2007 году, Кубок Анголы в 2003 и два Суперкубка в 2001 и 2008 годах. К несомненным успехам также можно отнести и участие в финале Кубка Кубков КАФ в 2001 году.

Достижения

Местные 
 Победитель Жирабола — 2 (2007, 2010)
 Обладатель Кубка Анголы — 3 (1986, 2003, 2011)
 Обладатель Суперкубка Анголы — 2 (2001, 2008)

Международные 
 Кубок Кубков (1)
 Финалист: 2001

Ссылки 
 Официальный сайт Girabola
 Статистика клуба на сайте RSSSF.com

Футбольные клубы Анголы
Спорт в Луанде